Lúcio Postúmio Albino Regilense, cônsul em 389 e 381 a.C.
 Lúcio Postúmio Albino (cônsul em 234 a.C.) — cônsul em 234, 229 e 215 a.C.
 Lúcio Postúmio Albino (cônsul em 173 a.C.) — cônsul em 173 a.C.
 Lúcio Postúmio Albino (cônsul em 154 a.C.) — cônsul em 154 a.C., filho do anterior

Ver também 
 

Desambiguações de antropônimos